Флор (Florus) е име на:

 Луций Флор, историк по времето на имперарите Траян (98–117) и Адриан (117–138).
 Гай Аквилий Флор, консул 259 пр.н.е. през първата пуническа война
 Гесий Флор, прокуратор на провинция Юдея (64-66)
 Публий Аний Флор, римски поет и ретор 2 век
 Сало Флор (Чехословакия/Русия, 1908-1983), шахматист, гросмайстор
 Юлий Флор, поет и оратор
 Св. Флор и Лавър, братя, раннохристиянски мъченици, пострадали в Улпиана, дистрикт Илирия през 2 век
 Св. Флор († 389)
 Флор от Лион (Florus Lugdunensis) (+ 860), дякон в Лион, християнски писател 9 век
 Роже дьо Флор, рицар-тамплиер, авантюрист, 13 и 14 век

Вижте също 
 Флора (митология), римска богиня на цветята
 Флора, ботаника
 Флористика